Валид, аль-Вали́д () — мужское имя арабского происхождения.

 Аль-Валид I ибн Абдул-Малик — омейядский халиф, правивший в 705—715 годах.
 Аль-Валид II ибн Язид — омейядский халиф, правивший в 743—744 годах.
 Аль-Валид ибн Талал ибн Абдель Азиз Аль Сауд (род. 1955) — член Саудовской королевской семьи, предприниматель и международный инвестор.

Арабские имена